Tabatinga (Amazonas), Braziliaanse gemeente in de staat Amazonas
 Tabatinga (São Paulo), Braziliaanse gemeente in de staat São Paulo
 Tabatinga (geslacht), geslacht van boktorren